Генри Андрес Бёджевайн (, , 1836—1865) — американский моряк, авантюрист, солдат удачи. Знаменит своими боевыми действиями в годы восстания тайпинов.

Бёджевайн был сыном французского офицера, который служил в армии Наполеона, а потом эмигрировал в США и поселился в Чапел-Хилл (штат Северная Каролина), где стал преподавать французский язык в местном университете. После смерти отца Бёджевайн жил с сестрой у бабушки с дедушкой в Эшфорде, а в 7-летнем возрасте переехал вместе с матерью в Вашингтон, где прожил до 1853 года.

Побывав в Индии, Австралии и на Гавайях он вернулся в Вашингтон, где записался во французскую армию для участия в Крымской войне. За свою храбрость на фронте он получил награды.

Во время восстания тайпинов в Китае он стал заместителем командира «Всегда побеждающей армии», созданной из китайцев по европейскому образцу, а после смерти её создателя Фредерика Варда стал её командиром. Вард желал, чтобы армию после его смерти возглавил филиппинец Маканайя, однако цинские власти предпочли Бёджевайна. Однако вскоре Бёджевайн предал цинские власти и перешёл на сторону тайпинов, присоединившись к армии Ли Шисяня. Позднее он был депортирован в США, но вернулся в Китай с пол-дороги. По возвращении в Китай он был арестован цинскими властями вновь, и согласно одной версии утонул во время плавания из Сямэня в Шанхай, а согласно другой — был убит по приказу Ли Хунчжана.

Источники 
 Biography Yankee Adventurer By Holger Cahill (1930)
 Carr, Caleb Devil Soldier: The Story of Frederick Townsend Ward (1992)
 Macgowan, D. J. Memoirs of Generals Ward, Burgevine and the Ever-Conquering Legion.
 Smith, Richard J. Mercenaries and Mandarins: The Ever-Victorious Army in Nineteenth Century China. (1978)
 Spence, Jonathan D. God’s Chinese Son, The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan (2002)

Восстание тайпинов
История Шанхая
Авантюристы XIX века
Участники Крымской войны (Франция)